Tatsuno (Hyogo), een stad in de prefectuur Hyogo
Tatsuno (Nagano), een gemeente in de prefectuur Nagano